Zuckersiederei bezeichnet

im Allgemeinen
 eine gewerbliche Einrichtung zum Sieden und zur Fabrikation von Zucker, siehe Zuckerraffinerie

im Speziellen

 Calberlasche Zuckersiederei